

Letteratura
Il colpevole (The Case of the Constant God) – romanzo di Rufus King del 1938
Il colpevole (The Barracks Thief) – romanzo di Tobias Wolff

Cinema
Il colpevole (Le coupable) – film muto del 1917 diretto da André Antoine
Il colpevole (Le coupable) – film del 1937 diretto da Raymond Bernard
The Guilty - Il colpevole (The Guilty) – film del 2000 diretto da Anthony Waller
Il colpevole - The Guilty (Den skyldige) – film del 2018 diretto da Gustav Möller